Schweiziska superligan 2015/2016 var den 119:e säsongen av Schweiziska högstaligan i fotboll. Basel var inför säsongen regerande mästare. Totalt tävlade tio lag i ligan, de nio bästa från Schweiziska superligan 2014/2015 och vinnaren av Challenge League 2014/2015. Basel försvarade titeln som schweiziska mästare.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Källor
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2015/2016
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015 i Liechtenstein
2015 i Schweiz
2016 i Liechtenstein
2016 i Schweiz